De blauwe kortvleugel (Brachypteryx montana) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 11 ondersoorten:
 B. m. sillimani: Palawan (westelijke Filipijnen).
 B. m. poliogyna: noordelijk Luzon (noordelijke Filipijnen).
 B. m. andersoni: zuidelijk Luzon (noordelijke Filipijnen).
 B. m. mindorensis: Mindoro (noordwestelijke Filipijnen).
 B. m. brunneiceps: Negros en Panay (westelijk-centrale Filipijnen).
 B. m. malindangensis: Mount Malindang (Mindanao).
 B. m. mindanensis: Mount Apo (Mindanao).
 B. m. erythrogyna: noordelijk Borneo.
 B. m. saturata: Sumatra.
 B. m. montana: Java.
 B. m. floris: Flores (de Kleine Soenda-eilanden).

Externe link
Avibase

Vliegenvangers
Dier uit het Oriëntaals gebied
IUCN-status niet bedreigd